Canis lupus hattai, voor het laatst gezien in 1889
Canis lupus hodophilax, voor het laatst gezien in 1905